Tomeşti több romániai település lehet:

 a Hargita megyei Csíkszenttamás román neve
 Tomeşti település Fehér megyében
 Tomeşti település Iaşi megyében
 Tomest, Temes megyei település román neve
 Tomeşti település Vaslui megyében